Exsudation steht für
 die Absonderung eiweißreicher Flüssigkeiten im Rahmen entzündlicher Prozesse, siehe Exsudat (Medizin)
 die Absonderung von Substanzen durch die lebende Wurzel oder den Stamm/Stängel, siehe Exsudation (Pflanze)
 die Absonderung von Substanzen durch Gliederfüßer, siehe Exsudation (Gliederfüßer)

Siehe auch: